Heda steht für:

 Heda (Ort), ein Distrikt der schwedischen Gemeinde Ödeshög

Heda ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Heda (1916–2008), polnischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Willem Claeszoon Heda (1594–1680), holländischer Stilllebenmaler

Siehe auch:
 Hedda